Plusieurs chapelles chrétiennes ont été nommées chapelle Sainte-Suzanne en l’honneur d’une sainte Suzanne en France :
 la chapelle Sainte-Suzanne de Mûr-de-Bretagne à Guerlédan ;
 la chapelle Sainte-Suzanne de Sérent ;
 la chapelle Sainte-Suzanne de Sottevast.

Voir aussi 
 
 

Suzanne
~